Az 1951–1952-es Nationalliga A volt az 55. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a Lausanne Sports volt. A szezont a Grasshoppers csapata nyerte, a bajnokság történetében tizennegyedjére.

Tabella

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság